Pablo Capuz Ortega (Barcelona, 30 de març de 1994) és un actor de cinema, televisió i teatre barceloní, conegut per interpretar Rai a la sèrie Merlí: Sapere aude.

Va néixer a Barcelona el 30 de març de 1994. De petit va participar en obres de teatre de la seva escola però no va començar el teatre seriosament fins el batxillerat. Mentre estudiava primer curs de medicina va participar al seu primer càsting, que li valdria el seu primer paper al cinema va ser a la pel·lícula Els últims dies, d'Àlex i David Pastor, l'any 2013. A partit d'aquell any va començar a estudiar a l'escola d'actors Nancy Tuñón, d'on es va graduar el 2017. Va fer de figurant al telefilm Ebre, del bressol a la batalla (2016) i de Fernando Fernández-Miranda al també telefilm De la ley a la ley (2017). El 2018 va aparèixer en tres episodis de la sèrie de TV3 Com si fos ahir. Ha participat en diversos curtmetratges, entre els qual destaquen Desabotonar (2019), dirigit per David S. Murga i on interpreta un jove que té relacions sexuals constants amb un altre noi però que s'han promès que no s'enamorarien.

El 2019 va ser seleccionat per la sèrie derivada de Merlí, Merlí: Sapere aude. Hi interpreta Rai, un jove benestant fred i arrogant amb poca intel·ligència emocional que estudia filosofia. La sèrie va ser renovada per una segona temporada. El 2020 participarà a la pel·lícula Eruption de Roberto Pérez Toledo.

També ha actuat en obres de teatre com ara Red i Hikimori, de Pere Vázquez, i al musical El despertar de la Primavera, de Marc Vilavella. Parla català, castellà, anglès, francès i alemany.

Filmografia

Pel·lícules

Televisió

Teatre

Referències 

Actors de cinema barcelonins